Bovie peut faire référence à :

Patronyme 
 , disc jockey belge
 Félix Bovie (1812-1880), chansonnier, peintre et graveur belge
 Louise Bovie (1810-1870), poétesse et écrivaine belge ;
 Virginie Bovie (1821-1888), peintre belge
  (1882-1958), membre de l'Académie américaine des arts et des sciences

Autre 
 , entreprise de matériel médical
 Lac Bovie, lac canadien
 , maison aux États-Unis